Starzel ist der Name zweier Flüsse in Baden-Württemberg:

 Starzel (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Bieringen, Stadt Rottenburg, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Starzel (Prim), rechter Zufluss der Prim (zum Neckar) in Neufra, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Starzelbach
 Starzeln
 Starzl